Sevier é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Sevier (Arkansas)
 Condado de Sevier (Tennessee)
 Condado de Sevier (Utah)

Desambiguações de topônimos